«Соро́чинская я́рмарка» — повесть Н. В. Гоголя, действие которой разворачивается на родине писателя, в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Входит в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», первую книгу автора. В повести Гоголем широко использованы мотивы малороссийского фольклора, а также украинская литература.

Сюжет 
Крестьянин Солопий Черевик вместе с красавицей-дочкой Параской и сварливой женой Хавроньей (мачехой Параски) прибывает на Сорочинскую ярмарку, чтобы продать десяток мешков пшеницы и старую лошадь. Им встречается Грицко — молодой юноша, влюбившийся в Параску, но тут же поссорившийся с её мачехой. Грицко сватается к Параске, Солопий не против свадьбы, но Хавронья яростно возражает, и свадьба отменяется. Тогда Грицко обращается к цыгану, который обещает свадьбу всё-таки устроить.

Тем временем посетители ярмарки обеспокоены тем, что место ярмарки проклято, и опасаются появления красной свитки (кафтана). Кум Солопия рассказывает тому, в чем дело. Когда-то изгнанный из ада чёрт, пьянствовавший в местном шинке (корчме), поиздержался и вынужден был заложить свой кафтан хозяину шинка. Годом позже, явившись выкупать любимый кафтан, чёрт обнаруживает, что тот уже продан. Чёрт наказывает хозяина шинка и отправляется искать кафтан. Но тот уже много раз переходил из рук в руки, принося несчастья владельцам, пока наконец не был изрублен в куски и раскидан по Сорочинской ярмарке. Теперь чёрт бродит по ярмарке в поисках этих кусков — ему осталось найти только левый рукав. Под утро происходит переполох — в окно хаты, где спят Солопий Черевик и Хавронья, вламывается свиная морда. С криком «Чёрт, чёрт!» и горшком вместо шапки на голове Солопий бежит вон из дома.

Наутро Солопию нужно идти продавать лошадь. Во время умывания ему под руку подворачивается красный обшлаг свитки, что не сулит ничего хорошего. По дороге на ярмарку Солопий встречает цыгана, а лошадь загадочно исчезает, оставив в руках у Солопия лишь уздечку и красный рукав свитки. Солопий в ужасе кидается бежать, но его ловят местные, обвинив… в краже лошади у Черевика.

— Господь с вами! за что вы меня вяжете?— Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?— С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?

К сидящему в сарае Солопию приходит Грицко и обещает того вызволить, если Солопий сосватает-таки ему Параску. Тот соглашается. Грицко встречается с цыганом и подтверждает, что всё произошло по плану. Повесть заканчивается пространным описанием народной свадьбы.

История публикации 
Напечатана впервые в 1831 году в Первой книжке «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Повесть вчерне была написана в начале 1830 года, а завершена в 1831 году. Рукопись состоит из четырех отдельных листов серой писчей бумаги (16 страниц), целиком заполненных автографическим текстом (чернила). Заглавие и дата внизу текста («1829») помечены карандашом чужой рукой.

М. П. Мусоргский на сюжет повести написал одноимённую оперу.

В 2017 повесть была вольно экранизирована в фильме «Гоголь. Начало».

Экранизации 
 1938 — Сорочинская ярмарка.
 2004 — Сорочинская ярмарка.

См. также 

 Сорочинская ярмарка
 Вечера на хуторе близ Диканьки

Примечания

Литература 

 Заболотский П. А. «Сорочинская ярмарка» Гоголя в славянских переводах // Заболотский П. А. Очерки о русских писателях XIX в. у славян. — Нежин, 1913. — С. 3-9.
 Гинзбург С. Л. Сорочинская ярмарка. Опера М. Мусоргского — М.: Огиз-Музгиз, 1935 — 55 с.
 Киченко А. С., Чебанова О. Е. Повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» и мофопоэтическая традиция // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1992. — С. 111—113
 Арват Н. Н. «Сорочинская ярмарка» Н. В. Гоголя в переводах на украинский язык // Принципы и методы функционально-семантического описания языка: итоги, направления, перспективы: Материалы конф. — Москва; Симферополь, 1997. — С. 16-20
 Нечипоренко Ю. Д. «Сорочинская ярмарка» и «красная свитка»: базовые культурные концепты картины мира Гоголя // Фразеология в контексте культуры. — М., 1999. — С. 192—196.
 Киричок В. Г. «Точка зрения» в художественной структуре повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» // Вісн. студ. наук. тов-ва. — Ніжин, 2000. — Вип. 3. — С. 7-11.
 Левкиевская Е. Е. «Белая свитка» и «красная свитка» в «Сорочинской ярмарке» Н. В. Гоголя // Признаковое пространство культуры. — М., 2002. — С. 400—412.
 Самойленко Г. В. О «Сорочинской ярмарке» Гоголя // Література та культура Полісся. — Ніжин, 2006. — Вип. 31. — С. 44-62.
 Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия — ЭКСМО, 2007. — 731 с.

Вечера на хуторе близ Диканьки
Повести 1831 года